Порту-Алегри:

Бразилия 
 Порту-Алегри — город в Бразилии, столица штата Риу-Гранди-ду-Сул.
 Порту-Алегри — крупная городская агломерация в Бразилии. входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Порту-Алегри — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
  — бразильский футбольный клуб из одноимённого города.
 Порту-Алегри-ду-Токантинс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Порту-Алегри-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Порту-Алегри-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Агломерация Порту-Алегри — административно-статистический мезорегион в Бразилии. входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Сан-Томе и Принсипи 
  — деревня в Сан-Томе и Принсипи, входит в состав округа Кауи провинции Сан-Томе, находится на юге острова Сан-Томе.
  — аэропорт расположенный вблизи одноимённой деревни на юге острова Сан-Томе.

См. также 
 Порталегри